

Letteratura 
 Ombre (Out of Darkness) – romanzo di Lynn Erickson, I nuovi bestsellers n. 106

Musica 
 Out of Darkness – traccia dell'album Voice of America di Little Steven del 1984
 Out of Darkness – traccia dell'album Songs for the Apocalypse Vol IV dei Memento Mori del 1997
 Out of Darkness – opera lirica di Jake Heggie del 2013

Televisione 
 Fuori dal buio (Out of Darkness) – miniserie televisiva del 1994 diretta da Larry Elikann

Cinema 
Out of Darkness – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
 Fuori dal buio (Out of Darkness) – film del 1915 diretto da George Melford
Out of Darkness – cortometraggio del 1941 diretto da Sammy Lee